Apfelstecher steht für:

 Apfelblütenstecher, ein Käfer
 Apfelentkerner, ein Küchenwerkzeug